Натуральне число 718
 718 рік до нашої ери
 718 рік нашої ери